Фаял:

 Фаял (Азорские острова) — остров.
 Фаял (Сантана) — район в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Фаял — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.